Femme nue assise dans un fauteuil rouge est un tableau réalisé par le peintre suisse Félix Vallotton en 1897. Cette huile sur carton marouflé sur contreplaqué représente une femme nue assoupie en position assise dans un fauteuil rouge. Elle est conservée au musée de Grenoble, à Grenoble.

Liens externes 
 

Tableau de Félix Vallotton
Tableau réalisé en 1897
Nu féminin
Tableau conservé au musée de Grenoble